Narciso Mendoza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Narciso Mendoza, Tamaulipas, Hidalgo, 
 Narciso Mendoza, Morelos, Cuautla, 
 Narciso Mendoza, Veracruz, Uxpanapa, 
 Narciso Mendoza, Chiapas, Mapastepec, 
 Narciso Mendoza, Tabasco, Macuspana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar